

Patronyme 

 Henry Coxwell (1819-1900), aéronaute britannique

Toponyme 

 Little Coxwell, village d'Angleterre
 Coxwell, station du métro de Toronto